

Wydarzenia 

 konsul Gajusz Flaminiusz zdobył kraj Insubrów
 Antioch III Wielki objął rządy w Syrii

Zmarli 
 Seleukos III Soter, król z dynastii Seleucydów, zamordowany